Szpykołosy – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim
 Szpykołosy – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie złoczowskim
 Szpykołosy – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie krzemienieckim